Рожково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Рожково — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2006 году.
 Рожково — прежнее название села Биржан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Рожково — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Рожково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Рожково — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Рожково — деревня в Кежемском районе Красноярского края, упразднена в 2005 году.
 Рожково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Рожково — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Рожково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.